Japan deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1912 i Stockholm. Nationen har deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtagen i 1948 i London, da den var udelukket på grund af anden verdenskrig, og 1980 i Moskva, hvor Japan deltog i den Internationale boykot. Japan deltog første gang i vinterlegenene i 1928 i St. Moritz.

Japan som arrangør 
Japan har været vært for OL tre gange og skal være vært til Sommer-OL 2020:
 Sommer-OL 1964 i Tokyo
 Vinter-OL 1972 i Sapporo
 Vinter-OL 1998 i Nagano
 Sommer-OL 2020 i Tokyo

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Japans OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL